Hervás kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Hervás (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Cáceres, 
 Hervás (kommun), Extremadura, Provincia de Cáceres, 

Robotskapade Spanienförgreningar